Llista dels 356 municipis del departament francès del Maine i Loira (49).

Maine i Loira